Amalgam – sobborgo di Johannesburg
Amalgam – graphic novel di Maya Zankoul del 2009
Amalgam 2 – graphic novel di Maya Zankoul del 2010
Amalgam Comics – etichetta editoriale fittizia nata dalla fusione di DC Comics e Marvel Comics nel 1996 e 1997
Amalgam Digital – etichetta discografica indipendente statunitense
Amalgam – organizzazione immaginaria della serie Full Metal Panic!

Pagine correlate 
 Amalgama